The Magician peut faire référence à :
 Le Magicien (titre anglais : The Magician), film de Georges Méliès sorti en 1898 ;
 , film muet produit par Edison Studios en 1900 ;
 The Magician, court-métrage de Walter Lantz sorti en 1926 ;
 The Magician, film de Rex Ingram sorti en 1926 ;
 Le Visage (titre anglais : The Magician), film d'Ingmar Bergman sorti en 1958 ;
 The Magician, série télévisée de 1999 ;
 , film de Scott Ryan sorti en 2005 ;
 The Magician, de son vrai nom Stephen Fasano, disc jockey et producteur de musique house wallon.

Voir aussi 
 Magician, manga d'Hiro Mashima